Trabada bezeichnet:

 Trabada (Asturien), ein Parroquia in Asturien, Spanien
 Trabada (Lugo), eine Gemeinde in der Provinz Lugo, Spanien